Ивачёв — русская фамилия. Известные носители:
 Ивачёв, Павел Андреевич   (1844—1910) — русский художник, заведующий выставками Передвижников, управляющий камнерезными фабриками.
 Ивачёв, Фёдор Петрович (1904—1957) — карельский советский поэт, прозаик и драматург.

См. также

Примечания